Il doppio femminile  del torneo di tennis Winter Moscow Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Oksana Kalašnikova e Marta Sirotkina che hanno battuto in finale Tatiana Kotelnikova e Lіdzіja Marozava 7-62, 4-6, [11-9].

Teste di serie 

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (primo turno)
 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (quarti di finale)

 Nigina Abduraimova /  Ekaterina Jašina (primo turno)
 Veronika Kapšaj /  Marina Mel'nikova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winter Moscow Open 2012